El término inversor puede referirse:

Economía 
 al inversor o inversionista, la persona o grupo que realiza una inversión en una empresa (como socio capitalista, como accionista o con algún otro tipo de participación) o en algún país;

Electricidad y electrónica 
 al dispositivo eléctrico inversor, que convierte corriente continua en alterna; utilizado en la energía solar fotovoltaica (energía solar pasiva) y en el aire acondicionado;
 a la puerta lógica NOT, que proporciona un pulso de salida que es una negación del pulso de entrada.
 en eectrónica analógica, al amplificador inversor.